Formula 1 Indoor Trophy 1993 je bila neprvenstvena dirka Formule 1, ki je potekala 4. in 5. decembra 1993 na dirkališču Bologna Motor Show.

Prijavljeni

Rezultati

Predtekmovanje

Finale

Referencee
 Bologna Sprint - The GEL Motorsport Information Page

1993
Formula 1 sezona 1993